Marinoni  ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Marinoni (* 1955), italienischer Endurosportler
 Attilio Marinoni (1892–1940), italienischer Automobilrennfahrer
 Giovanni Marinoni (1490–1562), Mitglied des katholischen Männerorderns der Theatiner und Seliger der katholischen Kirche
 Giovanni Marinoni (Maler) (* um 1430), italienischer Maler der Renaissance und Begründer einer Malerfamilie in der Lombardei
 Hippolyte Marinoni (1823–1904), französischer Ingenieur, Industrieller und Zeitungsverleger
 Johann Jakob Marinoni (1676–1755), österreichischer Astronom und Kaiserlicher Hofmathematiker